Drip steht für:
 Drip (Album), 2003 veröffentlichtes Jazzalbum des Brad Shepik Trios mit Scott Colley und Tom Rainey
 Drip (Cardi-B-Lied), 2018 veröffentlichter Song von Cardi B

DRIP steht für:
 Data Retention and Investigatory Powers Act, britisches Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung von 2014

Abkürzung